Баттикалоа:

 Баттикалоа — город на Шри-Ланке.
 Баттикалоа — один из 25 округов Шри-Ланки.
 Баттикалоа — лагуна на востоке Шри-Ланки в округе Баттикалоа (Восточная провинция).